«Мы помогаем Африке» — социальный проект, предоставляющий бесплатное медицинское лечение нуждающимся в нём детям из Южной Африки. Проект взял своё начало в немецкой земле Баден-Вюртемберг. Покровителем проекта стал бывший премьер-министр Баден-Вюртенберга, Гюнтер Эттингер.

История 
Идея проекта «Мы помогаем Африке» зародилась перед чемпионатом мира по футболу 2006 благодаря другому немецкому проекту «Ванген помогает Того». Перед тем, как проект «Ванген помогает Того» осенью 2016 года был удостоен немецкой телевизионной и журналисткой премии Бэмби, создатели проекта в 2006 году решили увеличить масштаб проекта до 32 городов Германии. 13 декабря 2008 года проект «Мы помогаем Африке» был официально зарегистрирован.

Концепция проекта 
Концепция проекта предусматривала сотрудничество с 32 городами, каждый из которых должен был выдвинуть в качестве «крёстного отца» известную личность из области спорта, культуры или политики. 32 города представляли собой 32 сборных команд, которые принимали участие на Чемпионате мира по футболу 2010 в ЮАР. Один город, одна сборная по футболу и один «крёстный отец» помогают одному нуждающемуся во врачебной помощи африканскому ребёнку. Таким образом, в рамках данного проекта 32 африканским детям была оказана бесплатная врачебная помощь. Каждый желающий мог внести свой вклад. При этом каждый город создал свою собственную страницу в интернете и получил BigShoe (англ. «большой ботинок»).

BigShoe 

Символом проекта стал большой ботинок сотого размера. Каждый город получил по такому ботинку, раскрашенному в цвета национального флага страны, которую представлял данный город. Это в свою очередь символизировало сплочённость 32 сборных команд по футболу. Город, собравший до 30 июня 2010 года большую сумму денег в расчёте на каждого жителя города, выигрывал большой ботинок из золота.

32 Города 

 Ален
 Амтцелль
 Бад-Вальдзе
 Biberach
 Дитцинген
 Эдинген
 Фрайбург
 Фридрихсхафен
 Имменштадт
 Карлсруэ
 Кауфбойрен
 Кюнцельзау
 Лойткирх-им-Алльгой
 Линдау
 Меккенбойрен
 Муггенстурм
 Неккарзульм
 Пфорцхайм
 Пфуллендорф
 Равенсбург
 Шрамберг
 Швебиш-Халль
 Зигмаринген
 Штутгарт
 Теттнанг
 Троссинген
 Тюбинген
 Тутлинген
 Ульм
 Вагхойзель
 Ванген
 Висенталь

Участники проекта

Команда врачей 
В проекте наряду с немецкими врачами принимали участие также врачи из Южной и Центральной Африки. Проект сотрудничал с такими немецкими медицинскими организациями как Interplast-Germany, Mercy Ships и южноафриканской Smile Foundation.

«Крёстные отцы» и сторонники проекта 
Лицо, принявшее статус «крёстного отца», обязуется принимать активное участие в проекте Мы помогаем Африке. В их числе оказались такие личности как тренер немецкой сборной по футболу Йоахим Лёв, футболистка Мелани Берингер и многие другие футболисты, тренеры и деятели культуры.

Ссылки 
 Offizielle Seite
 Offizielle Internationale Seite
 Projekt «Wangen hilft Togo»
 Fußballfans helfen Kindern in Afrika. In: Schwäbische Zeitung, 27. Juni 2008
 Das Wiesental soll Afrika helfen. In: Badische Zeitung, 14. März 2009
 Wir helfen Afrika bekommt neuen Partner. In: Schwäbische Zeitung, 13. Juli 2009
 Die Gruppe P-Nuts spielt für Afrikas Kinder. In: Badische Zeitung, 15. August 2009
 Ministerpräsident Günther Oettinger verewigt sich auf dem großen Fußballschuh. In: Schwäbische Zeitung, 27. August 2009
 Muggensturm wirkt an Fankurve der Hilfe mit. (PDF; 658 kB) In: Badisches Tagblatt, 5. September 2009
 Tolle Show und konkrete Afrika-Hilfe. In: Badische Zeitung, 7. September 2009
 Startschuss von Wir helfen Afrika in Kaufbeuren. In: Allgäuer Zeitung, 20. Oktober 2009
 Zweimal Fußball-WM, zweimal Hilfe. In: Zahnärztliche Mitteilung, 23. Oktober 2009
 Interplast-Team hilft namibischen Kindern. In: Allgemeine Zeitung online, 20. Mai 2010
 Leutkircher helfen Afrika ist nicht zu bremsen. In: Schwäbische Zeitung, 30. Juni 2010
 Büro für Vereine sucht Nachmieter In: Schwäbische Zeitung, 15. Juni 2010

Исчезли в 2010-е годы
Появились в 2008 году в Германии
Социальные проекты